Slovo Čajka má několik významů:

příjmení osob
 Dniprova Čajka – ukrajinská spisovatelka
 František Čajka (jazykovědec) – český jazykovědec
 František Čajka – starosta Třebelovic
 Jurij Jakovlevič Čajka – ruský právník a politik, generální prokurátor Ruské federace a člen Rady bezpečnosti Ruské federace
 Luděk Čajka – bývalý československý a český hokejista
 Petr Čajka – český lední hokejista
 Stanislav Čajka – bývalý házenkář národní házené

jiné významy
 racek – v ruštině a bulharštině (Чайка) a některých dalších slovanských jazycích (např. slovenština), v ukrajinštině pouze hovorově a literárně (odborně je v ukrajinštině Чайка čejka, čejka chocholatá; racek je Мартин)
 Čajka (automobil) – pojmenování vozidla z automobilky GAZ
 Čajka (ostrov) – uměle vytvořený ptačí ostrov na vodním díle Drahovce - Sĺňava (Slovensko)
 čajka – volací znak, jímž se Valentina Těreškovová hlásila z paluby Vostoku během svého vesmírného letu
 More a čajka – jedno z děl Oldřicha Kníkala
 hovorové označení pro čajovnu
 Čajka (loď) – kozácká loď poháněná vesly a jednoduchou plachtou na stěžni
 PZL.43 Čajka – exportní varianta polského lehkého bombardéru PZL.23 Karaś vyráběná pro Bulharsko
 sovětský stíhací letoun I-153
 pojmenování některých dalších sovětských výrobků (pozemní radionavigační systém, rádia, televizory, fotoaparáty, hodinky, …)
 několik místních názvů např. v Bulharsku, Rusku, Ukrajině
 a další

podobná slova
 čejka